Mary Gordon peut désigner :
 Mary Gordon (1882-1963), une actrice écossaise ;
 Mary Gordon (1949-), une écrivaine américaine.

Voir aussi 
 Mary Gordon-Watson (1948-), une cavalière britannique de concours complet